La Descubierta kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 La Descubierta (kommun), Independencia, 
 La Descubierta (ort), Independencia,